Эмиль Кератри (, , Париж — ) — французский писатель и политический деятель, сын Огюста Кератри.

Биография 
Принимал участие в африканской (1835) и мексиканской 1862—67 кампаниях, был адъютантом маршала Базена.
Выйдя в отставку, Кератри наделал много шума своими статьями о Мексике в «Revue contemporaine», послужившими исходным пунктом для нападок оппозиции на правительство и на Базена и создавших массу неприятностей издателю журнала Калонну.

В 1869 году выбран был депутатом и занял видное место в рядах оппозиции. Он настоял на возвращении в национальные архивы документов, изъятых оттуда в силу династических соображений, и предложил изменить закон о выборах. После революции 4 сентября он был назначен префектом полиции; своё короткое пребывание в этой должности он ознаменовал уничтожением государственной полиции, преобразованием городской полиции, содействием бегству императрицы и принцев; представив затем проект уничтожения префектуры полиции, он встретил сильный отпор и оставил должность.

Назначенный командиром территориальной армии в Бретани, он организовал прекрасное ополчение из местных моряков, но вследствие недоразумений с администрацией должен был отказаться от своего поста. При Тьере Кератри недолго был префектом. Как представитель Soci été des Gens de lettres, ездил в Америку и в Россию для заключения литературной конвенции.

Библиография 
 L'Élévation et la chute de l’empereur Maximilien, intervention française au Mexique, 1861—1867, préface de :fr:Lucien-Anatole Prévost-Paradol (1867)
 Les Ruines de Pompéï, conférences (1867) Texte en ligne
 La Contre-Guérilla française au Mexique. Souvenirs des Terres chaudes (1868)
 La Créance Jecker, les indemnités françaises et les emprunts mexicains (1868)
 Le Dernier des Napoléon (1872)
 Le 4 septembre et le gouvernement de la Défense nationale, déposition devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale, mission diplomatique à Madrid 1870 (1872)
 Armée de Bretagne, 1870—1871. Dépositions devant les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale, avec carte à l’appui. Rapport de la commission d’enquête (1873)
 Bas-fonds et sommets, clichés de la vie réelle (1878)
 Mourad V. prince, sultan, prisonnier d'État (1840—1878), d’après des témoins de sa vie (1878)
 À travers le passé, souvenirs militaires (1887) Texte en ligne
 Petits Mémoires (1898)
Постановки:
 La Toile de Pénélope, proverbe en 1 acte et en prose, Alger, Théâtre impérial, 1855
 À bon chat, bon rat, comédie en 1 acte et en prose, Alger, Théâtre impérial, 1856
 La Guerre des blasons, comédie en 3 actes, 1860
 La Vie de club, drame en 5 actes, en prose, Théâtre de Lille, 11 mars 1862
 Le Siège de Paris, pièce en 4 actes, Marseille, Gymnase, 16 janvier 1872

Ссылки 
 

Писатели Франции
Политики Франции